Сергей Васильевич Харченко (1923—1995) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1991).

Биография 
В 1949 году окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина. Служил во Львовском русском театре Прикарпатского военного округа, с 27 июля 1965 года — в Малом театре. Сыграл более чем в 30 фильмах. Наиболее известен ролью главного инженера завода Хохлова в телесериале «Вечный зов», а также ролями генерала Ватутина в киноэпопее «Освобождение» и А. А. Жданова в киноэпопее «Блокада», исполненными высоким уровнем портретного сходства.

Похоронен на Донском кладбище.

Награды 
 Заслуженный артист Украинской ССР (1956)
 Орден «Знак Почёта» (04.11.1974)
 Народный артист РСФСР (1991)

Творчество

Роли в театре

Малый театр 
 1975 — «Лес» А. Н. Островского. Режиссёр: Игорь Ильинский — Карп
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого. Режиссёр: Михаил Царёв — Старый цыган
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва. Режиссёр: Пётр Фоменко — Депутат от помещиков
  — «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Режиссёр: Виталий Иванов — Простаков

Роли в кино 

  — Случай в гостинице — Инспектор
  — Освобождение — генерал Николай Ватутин
  — По Руси — эпизод
  — Карантин — Сергей Сергеевич Белан
  — Барсуки — дворник
  — К новым берегам — Степан
  — Встреча
  — Мир хижинам — война дворцам — Демченко
  — Светит, да не греет — Дерюгин
  — Визит вежливости
  — Вечный зов — Иван Иванович Хохлов
  — За час до рассвета — Журба
  — Блокада — Андрей Александрович Жданов
  — Перед заходом солнца — Эбиш
  — Достигаев и другие
  — Дума о Ковпаке — участник совещания подпольщиков (серия «Карпаты, Карпаты…»)
  — Рудин — управляющий
  — Лес, в который ты никогда не войдешь
  — Бешеные деньги — Василий
  — Пробивной человек — Семёнов
  — Отец и сын

Примечания

Ссылки 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Львовский драматический театр им. Л. Украинки
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Донском кладбище